Cao Lãnh (huyện), een huyện in de provincie Đồng Tháp, Vietnam
 Cao Lãnh (stad), een stad in de provincie Đồng Tháp, Vietnam